Peter Rožič, slovenski hokejist, * 17. februar 1974, Kranj.

Rožič je svojo profesionalno kariero začel v sezoni 1992/93 v klubu HK Acroni Jesenice, kamor se je po štirih sezonah v klubu ZM Olimpija, kjer je bil v sezoni 2002/03 tudi kapetan, vrnil. V sezoni 2007/08 je igral za HK Alfa, ob koncu kariere pa še za avstrijska nižjeligaša EHC Althofen in USC Velden.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na sedmih svetovnih prvenstvih, od tega po dveh tretje in druge divizije ter treh elitne divizije.

Pregled kariere

|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
| 48
| 32
| 29
| 61
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 98/99
|
| 37
| 12
| 13
| 25
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Arkansas RiverBlades
| ECHL
| 99/00
|
| 45
| 10
| 11
| 21
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Mustangs
| WCHL
| 99/00
|
| 16
| 2
| 1
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 24
| 14
| 15
| 29
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 13
| 6
| 9
| 15
| +9
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 12
| 13
| 13
| 26
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 8
| 7
| 15
| +6
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 26
| 16
| 21
| 37
|
| 26
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 13
| 2
| 4
| 6
|
| 26
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 2
| 4
| 6
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 26
| 8
| 13
| 21
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 11
| 27
| 38
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 20
| 8
| 5
| 13
|
| 14
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| 0
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 23
| 10
| 13
| 23
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 55
| 2
| 6
| 8
| -6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Interliga B
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Althofen
| Avstrijska 3. liga
| 07/08
|
| 8
| 9
| 12
| 21
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Althofen
| Avstrijska 4. liga
| 08/09
|
|
| 36
| 28
| 64
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| USC Velden
| Avstrijska 4. liga
| 10/11
|
|
| 2
| 7
| 9
|
| 0
|
|
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| EHC Althofen
| Avstrijska 4. liga
| 11/12
|
|
| 2
| 6
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 466
| bgcolor="#7FFF00" | 211
| bgcolor="#7FFF00" | 250
| bgcolor="#7FFF00" | 461
| bgcolor="#7FFF00" | +16
| bgcolor="#7FFF00" | 451
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Arkansas RiverBlades
Hokejisti Phoenix Mustangs
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Alfa
Hokejisti EHC Althofen
Hokejisti USC Velden
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Kranjski športniki
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih